Prva hrvatska nogometna liga 2013./14. (službeno MAXtv Prva Liga) je 23. sezona Prve hrvatske nogometne lige koja je započela 13. srpnja 2013. i završila je 17. svibnja 2014. 

Sezona se sastojala od 2 dijela: jesenskog i proljetnog. Jesenski dio je trajao od 13. srpnja do 14. prosinca 2013. (prvih 20 kola prvenstva), a proljetni od 8. veljače do 17. svibnja 2014. (zadnjih 16 kola). 

Nova liga od 10 klubova je u prvenstvu igrala četverokružno u 36 kola. 

Prvak ove lige ide u sezoni 2014./15. u drugo pretkolo Lige prvaka, a drugi i treći u poretku na tablici idu u sezoni 2014./15. u drugo odnosno u prvo pretkolo Europske lige. Predposljednji na tablici ide u doigravanje s drugom momčadi na tablici 2. HNL u sezoni 2013./14. dok posljednja ekipa na ljestvici izravno ispada u 2.HNL.

Konačna ljestvica

Rezultati

Kvalifikacije za ostanak u I. HNL

Lista strijelaca 
22 gola
 Duje Čop (Dinamo)
18 golova
 Andrej Kramarić (Rijeka), (Dinamo)
16 golova
 Leon Benko (Rijeka)
 El Arbi Hillel Soudani (Dinamo)
14 golova
 Ante Budimir (Lokomotiva)
 Ivan Krstanović (Rijeka)
13 golova
 Junior Fernandes (Dinamo)
12 golova
 Anton Maglica (Hajduk)
11 golova
 Mario Pašalić (Hajduk)
10 golova
 Stipe Bačelić-Grgić (Hrvatski dragovoljac)
9 golova
 Dejan Radonjić (Istra)
 Mate Bilić (Split)
8 golova
 Slavko Blagojević (Istra)
 Davor Vugrinec (Slaven Belupo)
7 golova
 Josip Ivančić (Zadar)
 Marko Pjaca (Lokomotiva)
 Josip Tadić (Zadar)
6 golova
 Franko Andrijašević (Hajduk)
 Marcelo Brozović (Dinamo)
 Dinko Trebotić (Lokomotiva)
 Ante Erceg (Split)
 Josip Barišić (Osijek)
5 golova
 Marko Bencun (Hajduk)
 Sandi Križman (Istra)
 Petar Franjić (Istra)
 Zoran Kvržić (Rijeka)
 Filip Jazvić (Hrvatski dragovoljac)
 Mario Šitum (Lokomotiva)
 Tomislav Glumac (Split)
 Petar Mišić (Lokomotiva)
 Alen Halilović (Dinamo)
 Ivor Weitzer (Zadar)
 Jan Doležal (Hrvatski dragovoljac)
 Dominik Glavina (Slaven Belupo)
 Jean Evrard Kouassi (Hajduk)
4 gola
 Karlo Lulić (Osijek)
 Tomislav Havojić (Istra)
 Denis Glavina (Split)
 Henri Belle (Split)
 Anas Sharbini (Rijeka)
 Mateas Delić (Slaven Belupo)
 Danijel Cesarec (Osijek)
 Ivan Božić (Hrvatski dragovoljac)
3 gola
 Enes Novinić (Slaven Belupo)
 Leonard Mesarić (Lokomotiva)
 Želimir Terkeš (Zadar)
 Ilija Sivonjić (Hrvatski dragovoljac)
 Fatos Beqiraj (Dinamo)
 Petar Brlek (Slaven Belupo)
 Danijel Zlatar (Hrvatski dragovoljac)
 Mario Kvesić (Split)
 Tomislav Šorša (Osijek)
 Mile Škorić (Osijek)
 Marko Dugandžić (Osijek)
 Saša Novaković (Osijek)
 Jozo Šimunović (Dinamo)
 Matej Jonjić (Osijek)
 Aljoša Vojnović (Split)
 Mario Musa (Lokomotiva)
 Damir Šovšić (Lokomotiva)
 Jure Obšivač (Istra)
 Mehmed Alispahić (Rijeka)
 Marin Matoš (Slaven Belupo)
 Tino-Sven Sušić (Hajduk)
2 gola
 Tomislav Kiš (Hajduk)
 Mehmed Alispahić (Rijeka)
 Nikola Pokrivač (Rijeka)
 Luka Begonja (Zadar)
 Ivan Lendrić (Lokomotiva)
 Karlo Bručić (Lokomotiva)
 Edson da Silva (Slaven Belupo)
 Ante Batarelo (Istra)
 Mirko Hrgović (Zadar)
 Goran Roce (Split)
 Domagoj Antolić (Dinamo)
 Igor Banović (Zadar)
 Antonio Milić (Hajduk)
 Ivan Močinić (Rijeka)
 Josip Šimunić (Dinamo)
 Dario Melnjak (Slaven Belupo)
 Ivan Tomečak (Rijeka)
 Luka Begonja (Lokomotiva)
 Tomislav Mrčela (Hrvatski dragovoljac)
 Mario Rašić (Hrvatski dragovoljac)
 Dejan Glavica (Slaven Belupo)
 Domagoj Pavičić (Dinamo), (Lokomotiva)
 Ivan Fuštar (Slaven Belupo)
 Marko Lešković (Rijeka)
 Sven Jajčinović (Hrvatski dragovoljac)
 Filip Ozobić (Slaven Belupo)
 Goran Milović (Hajduk)
 Borna Barišić (Osijek)
 Jure Jerbić (Zadar)
1 gol
 Davor Špehar (Hrvatski dragovoljac)
 Matej Bagarić (Slaven Belupo)
 Antonio Mršić (Split)
 Vedran Purić (Slaven Belupo)
 Mijo Caktaš (Hajduk)
 Frane Vitaić (Osijek)
 Mario Gregurina (Slaven Belupo)
 Ivan Šimurina (Zadar)
 Marcel Heister (Zadar)
 Ante Puljić (Lokomotiva)
 Ante Sarić (Zadar)
 Ivan Graf (Istra)
 Woon Chung (Istra)
 Mathias Chago (Lokomotiva)
 Jô (Istra)
 Goran Mujanović (Rijeka)
 Petar Filipović (Slaven Belupo)
 Goran Paracki (Split)
 Giorgi Iluridze (Hajduk)
 Mato Grgić (Slaven Belupo)
 Ante Rukavina (Dinamo)
 Aleksandar Ilić (Istra)
 Josip Bašić (Hajduk)
 Marin Oršulić (Zadar)
 Avdija Vršajević (Hajduk)
 Nikola Rak (Slaven Belupo)
 Mario Babić (Istra)
 Dino Mikanović (Hajduk)
 Mario Maloča (Hajduk)
 Filip Bradarić (Hajduk)
 Nikola Mandić (Osijek)
 Dario Čanađija (Slaven Belupo)
 Tomislav Barbarić (Lokomotiva)
 Fausto Budicin (Istra)
 Dražen Bagarić (Split)
 Tomislav Dujmović (Split)
 Krešo Ljubičić (Hrvatski dragovoljac)
 Moisés (Rijeka)
 Josip Brezovec (Rijeka)
 Cleyton (Dinamo)
 Antonio Pavić (Osijek)
 Domagoj Muić (Zadar)
 Temurhuja Abduholikov (Hajduk)
 Josip Mišić (Osijek)
 Arijan Ademi (Dinamo)
 Josip Pivarić (Dinamo)
  Steven Peter Ugarković (Osijek)
 Vedran Jugović (Rijeka)
 Yoon Seunghyeon (Istra)
 Dario Tomić (Hrvatski dragovoljac)
 Said Husejinović (Dinamo)
 Slavko Bralić (Osijek)
 Hrvoje Kurtović (Osijek)
 Ante Ćorić (Dinamo)
 Goodness Ajayi (Rijeka)
 Jerko Leko (Dinamo)
1 Auto gol
 Ivan Čović (Hrvatski dragovoljac)
 Tomislav Glumac (Split)
 Matej Bagarić (Slaven Belupo)
 Ante Sarić (Zadar)
 Slavko Bralić (Osijek)
 Ivan Šimurina (Zadar)
 Josip Šimunić (Dinamo)
 Matej Jonjić (Osijek)
 Bojan Pavlović (Istra)
2 Auto gola
 Davor Špehar (Hrvatski dragovoljac)

Wikipoveznice 
 2. HNL 2013./14.
 3. HNL 2013./14.
 4. rang HNL-a 2013./14.
 5. rang HNL-a 2013./14.
 6. rang HNL-a 2013./14.
 7. rang HNL-a 2013./14.
 Hrvatski nogometni kup 2013./14.

Izvori

Vanjske poveznice 
 

2013./14.
 1